Die Saison 2001/02 der Oberliga Westfalen war die 24. Spielzeit der Fußball-Oberliga Westfalen und die achte als vierthöchste Spielklasse in Deutschland. Die Meisterschaft und den Aufstieg in die Regionalliga sicherten sich die Amateure von Borussia Dortmund mit sieben Punkten Vorsprung auf die Amateure des FC Schalke 04. Den Dortmundern gelang damit der direkte Wiederaufstieg in die Regionalliga. Die Abstiegsränge belegten Preußen Lengerich, die Sportfreunde Oestrich-Iserlohn und der Hövelhofer SV.

Aus der Verbandsliga Westfalen stiegen die Amateure von Arminia Bielefeld und die TSG Sprockhövel jeweils als Staffelsieger auf. Über das Aufstiegsspiel der Vizemeister sicherte sich die zweite Mannschaft der Sportfreunde Siegen den dritten Aufstiegsplatz. Da es keinen Absteiger aus der Regionalliga Nord gab, stieg auch die SpVg Emsdetten 05 als unterlegene Mannschaft des Entscheidungsspiels auf.

Der Torschützenkönig wurde Sergei Titarchuk von den Amateuren des FC Schalke 04 mit 19 Treffern.

Teilnehmer 
Für die Spielzeit 2001/02 haben sich folgende Vereine sportlich qualifiziert:
 der Absteiger aus der Regionalliga Nord 2000/01:
 Borussia Dortmund Am.
 die verbleibenden Mannschaften aus der Oberliga Westfalen 2000/01:
 VfL Bochum Am. 
 VfB Hüls 
 FC Gütersloh 2000 
 FC Schalke 04 Am.
 SG Wattenscheid 09 II
 FC Eintracht Rheine
 Westfalia Herne
 Lüner SV 
 DJK TuS Hordel
 SV Lippstadt 08
 TSG Dülmen
 SuS Stadtlohn
 Sportfreunde Oestrich-Iserlohn
 Preußen Lengerich
 die zwei Meister der beiden Staffeln der Verbandsliga Westfalen 2000/01:
 VfB Fichte Bielefeld (Staffel 1)
 SC Hassel (Staffel 2)
 der Sieger des Aufstiegsspiel zur Oberliga
 Hövelhofer SV

Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Aufstiegsspiel zur Oberliga 
Für das Aufstiegsspiel zur Oberliga Westfalen qualifizierten sich die Vizemeister der beiden Verbandsliga-Staffeln. Das Spiel fand am 26. Mai 2002 auf neutralem Platz in Oer-Erkenschwick statt. Die Siegener sicherten sich durch einen 2:0-Sieg den Aufstieg in die Oberliga. Da es keinen Absteiger aus der Regionalliga Nord gab und somit noch ein weiterer Startplatz in der Oberliga frei war, wurde das Spiel bedeutungslos und Emsdetten stieg ebenfalls auf.

|}

Weblinks 
 Oberliga Westfalen 2000/01 bei Westfalenkick.de
 Oberliga Westfalen 2001/02 bei kicker.de

2001
Fußballsaison 2001/02